Paloma hace referencia a varios artículos:

Animales
 Paloma, ave de la familia Columbidae.

Lugares
 Paloma (localidad), localidad del estado Delta Amacuro, Venezuela.

Personas
 Paloma (nombre).

Televisión
 Paloma (telenovela) (1975), telenovela mexicana.
 Paloma (telenovela colombiana) (1994), telenovela colombiana.
 Paloma, en alas del amor (1987), telenovela peruana.

Además
 Paloma (1814), corbeta de la armada argentina durante la guerra de independencia.
 Paloma (astronomía), constelación Columba, paloma en latín.
 Paloma (cóctel), cóctel a base de tequila.
 Paloma (tema iconográfico), símbolo usado en iconografía.
 Anís paloma, un combinado de anís y agua.
 Huracán Paloma, ciclón tropical caribeño del año 2008.
 Halcón y paloma en política monetaria.
 La paloma, término que puede referirse a diversos artículos .